Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Monterrey Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská hráčka Anastasija Pavljučenkovová, která se turnaje nezúčastnila.

Soutěž dvouhry vyhrála druhá nasazená Srbka Ana Ivanovićová, když ve finále zdolala krajanku Jovanu Jakšićovou po hladkém průběhu 6–2 a 6–1, přestože prohrála prvních šest míčů zápasu. Jednalo se o historicky první finále dvou srbských hráček na okruhu WTA Tour.

Pro Jakšićovou finálový duel znamenal premiérovou účast v přímém boji o titul na okruhu WTA Tour. Ivanovićová získala, po lednové trofeji na novozélandském ASB Classic, druhý triumf v probíhající sezóně a úhrnem třináctý v kariéře.

Nasazení hráček 
  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  '''Ana Ivanovićová (vítězka)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (1. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (čtvrtfinále)
  Karin Knappová (1. kolo)
  Mónica Puigová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2014